РБМ — это многозначная аббревиатура:
 Racing Bart Mampaey — бельгийская автогоночная организация.
 РБМ (радиостанция) — советская коротковолновая радиостанция военного назначения.